Имре Кёниг (; 2 сентября 1901, Дьюла — 1992, Санта-Моника) — английский шахматист венгерского происхождения, международный мастер (1951).

В составе сборной Югославии принимал участие в неофициальной (1936 г.) и двух официальных шахматных олимпиадах (1931 и 1935 гг.). В составе сборной Австрии участник международных матчей.

Участвовал в ряде крупных международных турниров.

Некоторое время жил в Австрии. После аншлюса Австрии в 1938 году иммигрировал в Англию. В 1949 году стал британским подданным. В 1953 году переехал в США и отошел от активной практики.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Имре Кёнига на сайте 365chess.com
Личная карточка Имре Кёнига на сайте 365chess.com (другая)
 Личная карточка Имре Кёнига на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Югославии
Шахматисты Великобритании
Участники шахматных олимпиад